Lausberg ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich von Lausberg (1751–1817), deutscher Bankier 
 Gerhard Lausberg (1927–2016), deutscher Chirurg
 Heinrich Lausberg (1912–1992), deutscher Romanist und Rhetorikforscher
 Marion Lausberg (* 1946), deutsche Altphilologin
 Michael Lausberg (* 1972), deutscher Sozialwissenschaftler
 Peter Joseph Lausberg (1852–1922), deutscher Weihbischof in Köln
 Sören Lausberg (* 1969), deutscher Radrennfahrer

Lausberg ist der Name folgender Berge:
 Lausberg (Waldviertel) (), Berg südsüdwestlich von Zwettl, Niederösterreich
 Lausberg (Weinviertel) (), Hügel westlich von Wildendürnbach, Niederösterreich